Elbeuf-en-Bray, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Elbeuf-sur-Andelle, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Elbeuf sur Seine, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia, França)
 Cantó d'Elbeuf, cantó francès al districte de Rouen (departament del Sena Marítim, França)
 Comtat d'Elbeuf, jurisdicció feudal del Regne de França, inicialment senyoriu, elevat a comtat el 1338, a marquesat el 1554, i a ducat el 1582